Cueva kan syfta på:

 Cueva (folk) – ett folk i Sydamerika
 Cueva (språk) – ett språk i Sydamerika

Geografi

Antarktis 

 Cueva (udde),

Mexiko 

 Cueva, Chiapas, ort, Tapachula, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar